Palavras em liberdade é um estilo ou recurso estilístico literário introduzido pelo Futurismo, no qual as palavras que compõem o texto não têm nenhuma conexão sintática-gramatical entre elas e não são organizadas em frases e períodos. O conceito foi criado pelo futurismo italiano. Também chamado de “Parolibere” e “imaginação sem fio”.

Um exemplo da utilização de palavras em liberdade é dado pelo livro "Zang Tumb Tumb" de Filippo Tommaso Marinetti.

No Brasil, Oswald de Andrade e Tyrteu Rocha Vianna as utilizaram em seus poemas.

Futurismo
Teoria da poesia moderna
Conceitos literários